Security – album di Peter Gabriel
 Security – film del 2017 diretto da Alain DesRochers
 Security – film del 2021 diretto da Peter Chelsom